Michail Ryschow ist der Name folgender Personen:

* Michail Iwanowitsch Ryschow (* 1932), sowjetischer Eishockeyspieler
 Michail Michailowitsch Ryschow (* 1991), russischer Geher